Wolfgang Pfleiderer ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Pfleiderer (Philologe) (1877–1971), deutscher Philologe und Lehrer
 Wolfgang Pfleiderer (Chemiker) (1927–2018), deutscher Chemiker